Бургиньо́н () — французский топоним и фамилия. Может означать:

Фамилия 
 Бургиньон, Брижитт (род. 1959) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.
 Бургиньон, Жорж де (1910—1989) — бельгийский фехтовальщик.
 Бургиньон, Руди (род. 1979) — французский легкоатлет-многоборец.
  (род. 1945) — французский экономист.
  (1924—2015) — американский антрополог.

Прозвище 
 Бургиньон — прозвище французского художника-баталиста Жака Куртуа.

Топоним

Коммуны Франции 
 Бургиньон — коммуна в департаменте Об (регион Гранд-Эст).
  — коммуна в департаменте Ду (регион Бургундия — Франш-Конте).
 Бургиньон-ле-Конфлан — коммуна в департаменте Верхняя Сона (регион Бургундия — Франш-Конте).
 Бургиньон-ле-ла-Шарите — коммуна в департаменте Верхняя Сона.
 Бургиньон-ле-Море — коммуна в департаменте Верхняя Сона.
 Бургиньон-су-Куси — коммуна в департаменте Эна (регион О-де-Франс).
 Бургиньон-су-Монбавен — коммуна в департаменте Эна.

См. также 
 Бургиньоны